Albert Rusnák (1974), Slowaaks voetballer
 Albert Rusnák (1994), Slowaaks voetballer